Гнатосаур (што значи "гуштер са вилицама") је род  птеросаура Ctenochasmatidae који садржи две врсте: G. subulatus, назван 1833. године, из  Солнхофен кречњачких стена у Немачкој, и G. macrurus, познат из Парбек кречњачких стена у Великој Британији. Његови фосилни остаци датирају из периода касне јуре.

Историја открића 
Фрагменти Гнатосаурус вилица су први пут откривени 1832. године у Солнхофен кречњачким стенама на југу Немачке, али су били погрешно одређени као комад вилице телеосаурид крокодила од стране Георга цу Мунстера, који је први именовао врсту Crocodilus multidens те године. Убрзо након тога, Херман фон Мајер је класификовао исти примерак као нови род и врсту Gnathosaurus subulatus, име које се убрзо након тога универзално користило. 1860-их, научници као што је Алберт Опел упоредили су фрагмент вилице G. subulatus са  птеросаурима попут Pterodactylus и Ctenochasma и закључили да је то такође вероватно био „летећи рептил“, а не крокодил. Потпунија лобања одраслог птеросаура пронађена је 1951. године и класификована као Gnathosaurus subulatus. Ова витка, 28 цм дуга лобања имала је до 130 зуба у облику игала распоређених са стране врха, у облику кашике. Процењује се да је узорак имао распон крила од око 1,7 м. Вероватно је водио начин живота сличан модерном кашикару, газећи са отвореним чељустима и затварајући их хватајући мали плен.

Могући млађи примерци G. subulatus могу бити препознати из неколико комплетних скелета који су претходно били класификовани као засебна врста Pterodactylus micronyx. Ови примерци су се такође односили на род Aurorazhdarcho, који и сам може бити синоним за гнатосаура. Међутим, будући да је G. subulatus тренутно познат само из лобања и чељусти, а одрасли Aurorazhdarcho micronyx познати само из скелета без лобање, ова два се не могу поуздано односити на исту врсту. Штавише, у јединој кладистичкој анализи до сада која је тестирала односе оба таксона утврђено је да су различити.

Додатни велики примерак, првобитно назван Pterodactylus macrurus, познат је из енглеске формације Парбек Лајместоун. Представљен само делимичним доњим чељустима и вратним пршљенима, од тада се сматра ближим Gnathosaurus-у, а његов бином је промењен у G. macrurus.

Класификација 

Испод је кладограм који прати топологију Андреса, Кларка и Ксуа (2014). У анализи су пронашли обе врсте гнатосаура (G. subulatus и G. macrurus) унутар породице Ctenochasmatidae, тачније унутар потпородице Gnathosaurinae, као сестринске таксоне.

Види још 

 List of pterosaur genera
 Timeline of pterosaur research

Референце 

Ctenochasmatoids